Шведе́нко — українське прізвище.

Персоналії 
 Шведенко Дмитро Олександрович (* 1990) — український футболіст.
 Шведенко Микола Миколайович (* 1955) — український політик.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко